Walter Leschetizky ist der Name folgender Personen:

* Walter Leschetizky (Komponist) (1909–1989), österreichischer Komponist, Orchesterleiter und Arrangeur
 Walter Leschetizky (Eiskunstläufer), österreichischer Eiskunstläufer